Luis Flores (futebolista) (1961-), um futebolista mexicano.
Luis Flores (basquetebolista) (1981-), um basquetebolista dominicano.